Arthur Taylor House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Arthur Taylor House (Paris, Idaho), NRHP-ID 82000312
 Arthur Taylor House (Moab, Utah), NRHP-ID 80003908